Desa Cilengkrang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cilengkrang (administrativ by i Indonesien, lat -6,89, long 107,73), Jawa Barat, 
 Desa Cilengkrang (administrativ by i Indonesien, lat -6,92, long 108,74), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar